Иманкулов:
 Иманкулов, Идельбай Исламович — депутат сената парламента Казахстана IV созыва
 Иманкулов, Руслан Маратович — казахстанский футболист, нападающий.